Hamburger Straße (Hamburg), een straat in Hamburg
Hamburger Straße (metrostation), een station van de Hamburgse metro